

Toponyme

Hungerford est une bourgade et une paroisse civile , à l'ouest de Newbury dans le Berkshire ;
 Hungerford est un hameau situé dans le parc national de New Forest,  près de la ville de Fordingbridge, dans le Hampshire ;

Hungerford, census-designated place située dans le comté de Wharton, dans l’État du Texas.

Personnalités 

 Bruce Hungerford (1922–1977), connu sous le nom de Leonard Hungerford pour la majorité de sa carrière, est un pianiste australien ;
 George Hungerford (1944- ...), rameur d'aviron canadien ;
 James Edward Hungerford (1883-1964), scénariste américain de la période du cinéma muet ;
 Robert Hungerford  baron Hungerford (v.1429–1464), noble anglais, militaire britannique de la guerre de Cent Ans ;
 Sir Thomas Hungerford (v. 1320-1397), parlementaire anglais, le premier à porter formellement le titre de Speaker (président) de la Chambre des communes ;
 (1936-2014), mathématicien américain ;
 L'amiral Walter Hungerford, 1 baron Hungerford (1378-1449), soldat, diplomate et homme d'État anglais, actif durant la guerre de Cent Ans ;

Autres 
 Le Hungerford Bridge (pont de Hungerford) est un pont londonien traversant la Tamise, situé entre Waterloo Bridge et Westminster Bridge ;
 L'Écluse d'Hungerford est une écluse sur le canal Kennet et Avon, à Hungerford, dans le Berkshire, en Angleterre ;